Les termes gâtine ou gastine (avec l'ancienne graphie) sont à l'origine des noms des anciennes provinces françaises du Gâtinois et du Gâtinais. Il désigne  au sens le plus ancien  un « terrain inculte, inhabité », mais aussi « le pillage, la ruine ». Ils partagent le même radical que les termes gâter et l'ancien français gast « désert, inculte ».

Les gâtines en vieux français 
Une définition ancienne, selon l' Encyclopédie méthodique ou par ordre de matières : géographie moderne, Volume 3, publié en 1788 

« Des mots latins, vastum, vastare, ravager, nos vieux François firent les mots de gast, guast, guaster, d'où sont venus les mots de dégât & de gâter. Ensuite il en arrivé qu'après que plusieurs lieux incultes ont commencé à être cultivés, on leur a conservé le nom de gastine, assez commun en Touraine, Beauce, le Maine, &c.  »

Mais en réalité, le latin vastum ou vastare n'expliquent pas complètement gast, ni gâter. Seul le gallo-roman WASTU peut avoir donné gast et seul WASTARE peut avoir donné gâter.

Il faut supposer une influence germanique sur l'initiale de ces mots qui permet de rendre compte de la consonne initiale [g]. En effet, le français conserve le v- initial latin sauf dans les cas où il y a une influence du vieux bas francique cf. guêpe, goupil, gui, etc. Il est suggéré une influence du terme vieux bas francique *wōst « désert, désertique » (cf. allemand wüst « désertique ») qui s'est exercée à la fois sur le plan phonétique et sur le plan sémantique. Cependant pour gâtine, le problème est plus complexe, il est difficile d'admettre un dérivé du radical gast- à l'aide du suffixe -ine. C'est pourquoi on postule directement pour le vieux bas francique *wōstinna, corroboré par le vieux haut allemand wôstinna, wuostinna, substantif signifiant « désert ».  

Les appellatifs toponymiques Wa(s)tine, Va(s)tine, Gastine, Gâtine sont typiques et caractéristiques de la toponymie de langue d'oïl.

Géographie des gâtines 
C'est une région formée de terrains pauvres ou peu fertiles, imperméables, à dominante siliceuse, et donc à pH acide, établis souvent sur des schistes, des granites, affleurants ou non en chaos ou, plus fréquemment dans le Bassin parisien, des dépôts sableux ou morainiques fluvio-glaciaires, peu mis en valeur sur le plan agricole (de médiocres forêts subsistent dans les parties non défrichées), formée de landes et prairies pauvres, convenant principalement à l'élevage des moutons et des chèvres.

Toponymie

Normandie 
En Normandie et notamment au nord du Cotentin, pays où les mauvaises terres sont fréquentes, on trouve des toponymes récurrents en -vast de même sens et de même étymologie que gastine, par exemple : Martinvast (de Martin wasto vers 1210), Sottevast (Sotewast ), Tollevast (Toberwast vers 1000, lire *Tolerwast, Tolewast ), Barnavast, Reniévast, etc. Il en existe quelques rares exemples en Pays de Caux, où Véraval est désigné en tant que Warelwast in 1024 ; Le Gast dans le Calvados.

Cependant La Vatine (anciennement Wastine) n'est qu'un microtoponyme, tout en étant extrêmement répandu ;

Picardie 
De même que son équivalent normand, en picard la Wâtine, la Wastine que l'on rencontre également dans la Flandre romane a le sens de « plaine déserte ». Cet appellatif toponymique est à l'origine de localités comme Malèves-Sainte-Marie-Wastines. Ces espaces sont  parfois restés boisés en tout ou partie ; lorsqu'ils étaient défrichés pour être mis en culture, c'était généralement dans le cadre d'une jachère biennale et le seigle était alors la principale céréale cultivée.

Touraine 
Gâts, dégâts, gâtines s'appliquent aux landes intercalées entre champs cultivés et lambeaux de forêts, obtenues autrefois par incendie de celles-ci.

Poitou 
Le terme de gâtine s'est fixé dans la toponymie en Poitou, Vendée.

Provence et Gascogne 
En revanche on trouve également des terres gastes en Gascogne, et  jusqu'en Provence à Puget-sur-Argens par exemple.

Les principales gâtines du Centre et de l'Ouest français 
Gâtine ou Gastine est à l'origine du nom donné à plusieurs régions dans le centre et vers l'ouest de la France : 
 Gâtinais
 Gâtinois 
 Gâtines tourangelles (dont la Gâtine de Ronsard) 
 Gâtine de Loches
 Gâtines du Berry: 
 Gâtine de Valençay
 Gâtine d'Azay-le-Ferron 
 Pays de Bazelle
 Plaine d'Écueillé
 Gâtine sablésienne : en Maine angevin (Gastines-sur-Erve) 
 Gâtine vendéenne : monts et puys du haut bocage vendéen, formant une unité géologique avec la Gâtine poitevine.
 Gâtine poitevine  autour de Parthenay

D'autres « gastines » existent sur le territoire français, à l'instar de Saint-Denis-de-Gastines en Mayenne...

Anciennement une gâtine est une « terre imperméable, inculte et marécageuse », aujourd'hui cela n'en n'aurait plus que le sens géographique de « pays de landes et de médiocre culture mal dégagé de la forêt ».

Dans la légende arthurienne, la Terre Gaste est un territoire désolé, devenu stérile, qui ne retrouvera sa fertilité qu'à l'issue de la quête du Graal, qui guérira le roi blessé ainsi que son royaume ; voir l'article Le Roi pêcheur. C'est également sous ce titre qu'est parfois traduit en français le poème de T. S. Eliot, La Terre vaine.

Origine de noms de famille 
Des patronymes sont formés à partir de gastine > gâtine :
 Gatinois se retrouve dans un vaste espace territorial des Ardennes, de la Meuse et de la Marne, ainsi que dans la Sarthe
 Gatineau et Gastineau, sont localisés dans l'Ouest de la France
 Gatinel dans le Sud Bretagne et Sud-Ouest de la France
 Gastinel sur la côte sud-est de la France

Ainsi que de wastine, vastine, vatine :
 Wastine en Artois et en Flandre
 Watine en Artois et en Flandre
 Vastine en Normandie
 Vatine en Normandie
 Vatinel en Normandie

Bibliographie 
 Jacques Dibot, Mutation agricole de la Gâtine poitevine au cours du dix-neuvième siècle, thèse non publiée, université de Poitiers, 1966.
 Bélisaire Ledain, La Gâtine, historique et monumentale, Paris : Imprimerie de Jules Claye, 1876 
 Louis Merle, « La métairie de la Gâtine Poitevine sous l'Ancien Régime. Étude de géographie agraire », Norois, 1954/3,  .
 Jacques Péret, Seigneurs et seigneuries en Gâtine poitevine. Le duché de La Meilleraye, -s, Poitiers, Société des antiquaires de l'Ouest, 1976.
 Daniel Schweitz, Une forêt gâtée pour pays : l'identité traditionnelle de la Gâtine tourangelle () », Bulletin de la Société archéologique de Touraine, XLIII, 1993, p. 931-949 
Daniel Schweitz, Historiens, « antiquaires » et archéologues de la Société archéologique de Touraine. Répertoire biographique et bibliographique (1840-2018), in Mémoires de la Société archéologique de Touraine, LXXVII, 2020, 291 p.u pays traditionnel au pays d'accueil : l'identité de la Gâtine tourangelle depuis 1850 », Norois, revue géographique de l'Ouest et des pays de l'Atlantique Nord, 1994, 163, p. 399-418 ;
Daniel Schweitz, Aux origines de la France des pays : Histoire des identités de pays en Touraine (XVIe-XXe siècle) », Paris, L’Harmattan, 2001, 463-p.-XXVII p. de pl.
Daniel Schweitz, L’Identité traditionnelle du Vendômois : des travaux d’érudition à la reconnaissance d’un pays de la Vieille France (XIXe -XXe siècles), Vendôme, Éd. du Cherche-Lune, 2008.

Notes et références

Lien externe 
 Site du Pays de la Gâtine

Ancienne province en France
Deux-Sèvres
Indre (département)
Indre-et-Loire
Toponymie